

Play-off

Andata

Ritorno

Tabella riassuntiva

Note

Voci correlate 
 UEFA Europa League
 UEFA Champions League 2011-2012

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2011
Calcio nel 2012
Edizioni della UEFA Europa League